Дже́йми Энн Синкле́р (; 21 февраля 1992, Анкоридж, Аляска, США) — канадская и американская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (, , ), серебро (, ).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2017).
 : бронза ().
 : бронза ().
 Зимние Канадские игры: золото (2007).
 Лучшая кёрлингистка года в США (): 2019.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Джейми родилась в городе Анкоридж (штат Аляска, США), где её отец, канадский военнослужащий, находился по канадско-американскому военному обмену.

Закончила Карлтонский университет (Оттава).

В октябре 2016 стало известно, что Джейми Синклер снимется как «Мисс Июль» () для календаря «Женщины кёрлинга 2017» ().; в аннотации к промо-видеоролику о её съёмках для календаря, выложенному на личном канале Джейми на Youtube, она написала: «Горда участвовать в этой великолепной акции по сбору финансирования для развития кёрлинга и различных благотворительных целей.» ().

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Официальный блог Джейми Синклер «Curl Up With Jamie»

Видео 
 Yuotube-канал Джейми Синклер
 Видеокурс по кёрлингу Джейми Синклер «Curl Up With Jamie»
 10 причин, почему вы должны играть в кёрлинг (10 Reasons Why You Should Curl)
 (будет перечисление всех видеороликов курса)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Карлтонского университета